John Robinson (1576-1625) – religioso britannico
 John Robinson (1705 - 1766) – uomo politico americano
 John Robinson (1908-1979) –  attore britannico conosciuto per aver interpretato il protagonista nella serie televisiva Quatermass II
 John Robinson – sceneggiatore statunitense
 John Robinson (1985) – attore statunitense
 John Robinson – attore canadese
 John Robinson – calciatore gallese
 John Robinson – batterista statunitense
 Frederick John Robinson (1782-1859) – politico britannico
 John Robinson (allenatore) (1935) – allenatore di football americano statunitense